My Guitar Wants to Kill Your Mama – traccia dell'album Weasels Ripped My Flesh di Frank Zappa del 1970
 My Guitar Wants to Kill Your Mama – album di Dweezil Zappa del 1988